

Toponyme 
Bogota (qui s'écrit en espagnol Bogotá) est la capitale de la Colombie ;
Bogota (New Jersey), borough du New Jersey (USA).

Hydronyme 
 Le río Bogotá, également appelé río Funza, est une rivière de Colombie.